Ekensberg kan syfta på:

 Ekensberg, Stockholm –  informellt område som omfattar den nordvästra udden av stadsdelen Gröndal i Söderort inom Stockholms kommun
 Ekensbergs Varv – tidigare varvsindustri i stadsdelen Gröndal i Stockholm
 Ekensbergs värdshus – byggnad på det tidigare varvsområdet, idag kontor och föreningslokal
Ekensberg, Enköpings kommun - småort i Enköpings kommun
 Ekensberg, Nyköping  – stadsdel i Nyköping
 Ekensberg, Solna kommun  – bebyggelse
 Ekensbergskyrkan, Solna – tillhör Equmeniakyrkan
 Villa Ekensberg villa i Bergshamra, Solna kommun 
 Ekensberg (naturreservat) – naturreservat i Emmaboda kommun
 Ekensberg, Enhörna – gods och tidigare säteri i Överenhörna socken, Södertälje kommun

Se även
 Ekeberg
 Ekenberg